Батерст може да се односи на:
 Батерст острво (Канада), острво у Канади.
 Батерст острво (Аустралија), острво у Аустралији.